Камалотиљо има више значења:

 Камалотиљо, Ел Камалотиљо (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Камалотиљо (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику